Grekov (en langue russe Греков) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités : 
 Alexeï Evdokimovitch Grekov : fut un militaire russe, au cours des conflits opposant la Russie aux troupes de Napoléon I, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie;
 Dmitri Evdokimovitch Grekov : fut un militaire russe, comme l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie, il prit part aux conflits opposant Napoléon  au tsar Alexandre  de Russie;
 Piotr Matveevitch Grekov : (1762-1817 ou 1818), général des Cosaques du Don, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie. Ses faits d'armes sont nombreux : Guerre russo-turque (1787-1792), Campagne de Pologne de 1794, Guerre de la Deuxième Coalition, Guerre russo-turque de 1806-1812, Guerre patriotique de 1812, Guerre de la Sixième Coalition. En outre, il se distingua lors des batailles de Marengo, de Leipzig et la prise de Paris en 1814;
 Stepan Evdokimovitch Grekov : fut un militaire russe. Au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie;
 Timofeï Dmitrievitch Grekov : (1770-1831), fut un militaire russe. Lors des différentes guerres opposant la Russie à la France napoléonienne, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie. En service dans des troupes Cosaques, il prit part aux batailles de Winkowo, Viazma, Berezina et de Leipzig au cours de laquelle il captura 22 canons français. En 1814, il participa aux batailles Fère-Champenoise et d'Arcis-sur-Aube.
Valentyn Grekov, judoka Ukrainien ; 
Boris Grekov (1882–1953), historien soviétique ; 
Dimitar Grekov (1847–1901), politicien, Bulgare. 

Patronyme russe